kok (fryzura)
 Kok (rzeka)

Osoby noszące nazwisko Kok:
 Ada Kok (ur. 1947) – holenderska pływaczka, trzykrotna medalistka olimpijska
 Marinus Kok (1916–1999) – były starokatolicki arcybiskup
 Melanie Kok (ur. 1983) – kanadyjska wioślarka
 Wim Kok (1938–2018) – holenderski polityk

Zobacz też 
 Mong Kok